Melmoth l'errante (Melmoth the Wanderer) – novella in stile gotico scritta da Charles Robert Maturin
Sebastian Melmoth – pseudonimo usato da Oscar Wilde
William Melmoth – avvocato e scrittore inglese
Melmoth – città del Sudafrica
Melmoth – gruppo musicale di black metal tunisino
Melmoth – pseudonimo dello scrittore e musicista francese Daniel Théron, meglio conosciuto come Jack-Alain Léger